Колесо истории (телеигра)
  — фильм 1981 года режиссёра Станислава Клименко.